Герменчик — название населённых пунктов в России:

 Герменчик — село в Бабаюртовском районе Дагестана.
 Герменчик — село в Урванском районе Кабардино-Балкарии.

См. также 
 Герменчук